Никола́й Семёнович Соколо́в (конец 1810-х — после 1850) — русский водевилист 1830—1840-х годов, , возможный автор песни «Шумел, горел пожар московский».

Биография 
Жил в городе Москве. Окончил 1-ю московскую гимназию (1832), Медико-хирургическую академию (1833—1836), затем давал частные уроки. Соколов эпизодически выступал как поэт, но не поднимался выше эпигонского романтизма.

Нелестные отзывы о его творчестве принадлежат Виссариону Белинскому (относившему его произведения на «задний двор российской словесности») и Петру Плетнёву, который отказал ему в остроумии. Тем не менее водевилист пользовался популярностью наряду с Михаилом Загоскиным и Дмитрием Ленским. Некоторые сочинения Соколова запрещались цензурой.

Действие водевилей Соколова происходит в купеческой и чиновничьей среде на фоне метких зарисовок быта, интрига основана на любовном сюжете (расчёт торжествует обычно над чувством), куплеты часто имеют острую сатирическую направленность (против взяточничества, страсти к чинам и богатству).

В 1850 году в подборке за подписью «Н. Соколов» в альманахе «Поэтические эскизы» появилось стихотворение о Наполеоне I «Он», ставшее песней:

Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке —
А на стенах вдали кремлёвских
Стоял он в сером сюртуке.

И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди —
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди…

Обнаруживший публикацию 1850 г. Иван Розанов в 1928 году отождествил автора этих стихов с Николаем Соколовым. Нет полной уверенности в том, что эта подборка (и соответственно стихотворение «Он») принадлежит водевилисту Соколову (ввиду распространённости фамилии, некоторых различий в стиле и почти 10-летнего временного разрыва между подборкой «Поэтических эскизов» и последними публикациями Н. С. Соколова).

Публикации 
 «Лидин, или Жертва предрассудка», повесть (М., 1834, подпись Н. С.)
 «Барон Брамбеус», водевиль (М., 1835),
 «Евгения», повесть (М., 1837, анонимно)
 «Приезд жениха, или святочный вечер в купеческом доме» (М, 1838) — в московском репертуаре до 1855 (с М. С. Щепкиным и В. И. Живокини в главных ролях), на провинциальной сцене до 1863.
 «Невеста под замком», ком. (СПб., 1839),
 «Провинциальный муж и его жена», вод. (1839),
 «Проказники, или деревенские женихи», ком. (М., 1840),
 «Вторник на Фоминой неделе», вод. (М., 1840),
 «Женихи-чудаки», ком. (М., 1841)
 «Смерть Ивана Сусанина», драма (М., 1841)
 и многие другие

Литература 
 Нешумова Т. Ф.  Николай Семёнович Соколов // Русские писатели 1800—1917, М., 2007, т. 5, с. 711—712.
 

Выпускники 1-й Московской гимназии
Драматурги России
Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Русские писатели XIX века
Авторы водевилей